Кубок Швейцарії з футболу 2006–2007 — 82-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул ввосьме здобув Базель.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 2006

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 вересня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 жовтня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 жовтня 2006

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 2006

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 березня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 березня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 квітня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 
 Кубок Швейцарії на rsssf 

2006–2007
Швейцарія
Швейцарія
2006 у швейцарському спорті
2007 у швейцарському спорті